peut faire référence à :

Cinéma 

 , film américain de Joan Micklin Silver sorti en 1989 ;
 , film américain de Kevin Bacon sorti en 2005 ;
 , film roumain de  sorti en 2011 ;

 , film indien de  sorti en 1985 ;
 , film australien de Geoffrey Wright sorti en 1989.

Musique

Groupe 

 , groupe de rock canadien.

Album 

 , album d'Ariel Pink sorti en  ;

 , album de Brett Dennen sorti le  ;
 , album de Loverboy sorti le .

Chanson 

 , chanson de Billy Ocean présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Mariah Carey présente sur l'album Glitter sorti le  ;
 , chanson de L'Arc-en-Ciel présente sur l'album SMILE sorti le  ;
 , chanson de You Me at Six présente sur l'album Sinners Never Sleep sorti le .

Voir aussi